Keräntöjärvi (plaats) - een dorp in de gemeente Pajala, Zweden
Keräntöjärvi (meer) - een meer bij dat dorp

Ook:
Keräntörivier; afwateringsrivier van het meer;
Keräntöniemi; schiereiland in de Lainiorivier, waar de Keräntörivier instroomt;
Keräntökoski; stroomversnelling in de Lainiorivier, waar de Keräntörivier instroomt.